Кито́в: — фамилия.

 Китов, Анатолий Иванович (1920—2005) — советский учёный, разработчик электронно-вычислительной техники.
 Китов, Ахмед Исмаилович (1928—2005) — советский учёный, психолог, доктор психологических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации.
 Китов, Василий Семёнович (1918—1977) — советский военный деятель, полковник, участник ВОВ.
 Китов, Георгий (1943—2008) — болгарский геолог и фраколог.
 Китов, Леонид Леонтьевич (1940—2013) — советский борец вольного стиля.
 Китов, Юрий Борисович (1943—1994) — российский политический деятель, мэр Саратова (1992—1994).